Вилијамс се може односити на:

Насељена места 
 Вилијамс (Аризона), град у америчкој савезној држави Аризона
 Вилијамс (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Вилијамс (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вилијамс (Индијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Вилијамс (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вилијамс (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Вилијамс (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон

Остало 
 Вилијамс Ф1, формула 1 тим

Особе 
 Џефри Вилијамс (астронаут)
 Џејсон Вилијамс
 Али Вилијамс
 Ванеса Л. Вилијамс
 Вејд Вилијамс
 Винус Вилијамс, америчка тенисерка
 Гарднер Вилијамс
 Дерон Вилијамс
 Лорин Вилијамс
 Маркус Вилијамс
 Клиф Вилијамс, басиста рок бенда -{AC/DC}-
 Робин Вилијамс, амерички глумац, добитник Оскара
 Серена Вилијамс, америчка тенисерка
 Френк Вилијамс, оснивач и власник Формула 1 тима Вилијамс Ф1
 Џеси Вилијамс (глумац)
 Џоди Вилијамс, америчка активисткиња
 Џорџ Хенри Вилијамс, амерички судија, политичар и адвокат
 Гавин Вилијамс, самоански рагбиста
 Дарел Вилијамс, амерички кошаркаш
 Естер Вилијамс, америчка глумица и пливачица
 Лојд Вилијамс, велшки рагбиста
 Мишел Вилијамс, америчка глумица
 Оливија Вилијамс
 Пол Вилијамс, самоански рагбиста
 Роби Вилијамс
 Сони Бил Вилијамс
 Сунита Вилијамс
 Тенеси Вилијамс
 Хенк Вилијамс, амерички кантри певач
 Кристофер Вилијамс (атлетичар)
 Скот Вилијамс (рагби играч)
 Шејн Вилијамс